Ка́зус ( — происшествие, инцидент):
 Ка́зус — случай, инцидент (обычно странный или неприятный).

В праве и международном праве:
 Ка́зус — примечательное в силу каких-то факторов сложное или запутанное дело, рассматриваемое судом.
 Уголовно-правовой казус — невиновное причинение вреда.
 Казус федерис — условие международного договора, наступление которого является основанием для выполнения его сторонами своих обязательств.
 Casus belli — повод для объявления войны.

См. также 
 «Казус Белли»
 Казуистика